Сальваторе Квазімодо — італійський поет, лауреат Нобелівської премії з літератури.
 Квазімодо — персонаж роману Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері».